(ок. 1725—1790) — британский политик, член Палаты общин (1754—1780).
  (1804—1831) — британский историк, член Королевского общества (с 1830).
 Мередит, Уильям Моррис (1799—1873) — американский государственный деятель, 19-й секретарь казначейства США (1849—1850).
 Мередит, Уильям (1835—1903) — американский шахматный композитор.
  (1919—2007) — американский поэт.
  (1840—1923) — канадский юрист и политик, председатель Апелляционного суда провинции Онтарио (1913—1923). Мередит, Билли — знаменитый английский и валлийский футболист начала XX века.